Ganges je lahko:
 Ganges - reka
 HMS Ganges - plovilo/a Kraljeve vojne mornarice
 Ganges, Hérault
 Ganges, British Columbia